Стадион Марин Танушев е разположен в кв.Дивдядово,гр Шумен.На него играе отборът на Рапид Дивдядово.

Адрес :9706 Дивдядово, Shumen